Шість кораблів королівського флоту носили назву HMS Cossack, на честь козаків. Також будівництво декількох кораблів було розпочато, але згодом скасовано:

 HMS Cossack 22-гарматний корабель, закладений під назвою Pandour в 1805 році, але перейменований, перш ніж став до служби в 1806 році. Вибув з ладу в 1816 році.
 HMS Cossack мав був бути паровим канонерський човном. Закладений на верфі Портсмута в 1846 році, але скасований в травні 1849.
 HMS Cossack був замовлений як російський корабель Витязь (рос. Витязь) — дерев'яний корвет, який будувався на Темзі в Нортфліт і який був конфіскований Великою Британією під час будівництва в 1854 році і проданий в 1875 році.
 HMS Cossack торпедний крейсер типу «Арчер» запущений у 1886 році і проданий в 1905 році.
 HMS Cossack есмінець типу «Трайбл» запущений у 1907 році і проданий в 1919 році.
 HMS Cossack (F03) есмінець типу «Трайбл» запущений у 1937 році. Затонув через чотири дні після того, як був торпедований німецьким підводним човном U-563 в 1941 році, коли спроби відбуксирувати його в безпечне місце провалилися.
  есмінець типу «C». Був запущений у 1944 році і вийшов з ладу в 1961 році.

Див. також 
 USS Cossack

Кораблі Великої Британії
Військово-морський флот Великої Британії